В статье представлены политические партии Танзании. В стране действует многопартийная система с правящей партией.

Список

См. также 
 Парламент Танзании
 Партия Афро-Ширази

Примечания 

Политические партии Танзании
Списки:Танзания